För floden, se Rhen. För andra betydelser med samma uttal, se Ren (olika betydelser).

Rehn är ett svenskt efternamn, som har använts som soldatnamn och som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Rehn 2 002
 Ren 85
 Rhen 27
 Réen 3
Tillsammans blir detta 2 117 personer. 

Av dem som är bosatta i Sverige och stavar sitt namn Ren har några svenska förnamn, men flertalet är att döma av förnamnen av kinesiskt ursprung. Kinesiskt standarduttal av det kinesiska namnet avviker från det svenska. För de i Wikipedia uppförda personerna har namnet en kort fallande ö-liknande vokal.

Personer med efternamnet Rehn eller varianter av detta namn
 Acke Rehn (1897–1971), konstnär
 Alf Rehn (född 1972), finländsk professor i företagsekonomi
 Alva Rehn (1878–1954), konstnär
 Anna Rehn (född 1982), fotbollsspelare
 Chris Rehn (född 1978), musiker
 Claës Rehn (född 1927), ingenjör
 Daniel Rehn (född 1974), manusförfattare
 Elisabeth Rehn (född 1935), finländsk politiker, medlem av Svenska folkpartiet
 Gösta Rehn (1913–1996), nationalekonom och professor
 Jean Eric Rehn (1717–1793), arkitekt och gravör
 Johan Rehn (1865–1929), lantbrukare och politiker, liberal
 Lars Daniel Rehn, ( född 1974 ), konstnär  
 Mats Rehn (född 1943), författare och lektor
 MC Ren (född 1969), amerikansk rappare
 Nils Rehn (1911–1995), folkskollärare och målare
 Olli Rehn (född 1962), finländsk politiker, centerpartist
 Olof Rehn (1723–1798), ritare, grafiker, rådman
 Stefan Rehn (född 1966), fotbollsspelare
 Tommy Rehn (född 1970), musiker
 Vuokko Rehn (1938–2011), finländsk politiker, centerpartist

Personer med det kinesiska familjenamnet Ren (任, pinyin Rèn)
 Ren Bishi (1904–1950), kinesisk kommunistisk politiker
 Ren Cancan (född 1988), kinesisk kvinnlig boxare
 Ren Hui (född 1983), kinesisk kvinnlig skridskoåkare
 Ren Qian (född 2001), kinesisk kvinnlig simhoppare
 Ren Rong (1917–2017), kinesisk generalmajor och kommunistisk politiker
 Ren Ye (född 1986), kinesisk kvinnlig landhockeyspelare

Källor

Soldatnamn
Svenska efternamn
Kinesiska efternamn